Bethanie Mattek-Sands e Sania Mirza erano le detentrici del titolo, ma non hanno potuto partecipare per infortunio.

Kiki Bertens e Demi Schuurs hanno vinto il titolo sconfiggendo in finale Andreja Klepač e María José Martínez Sánchez con il punteggio di 7–5, 6–2.

Teste di serie 

  Latisha Chan /  Andrea Sestini Hlaváčková (semifinale)
  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (semifinale)

 Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (quarti di finale)
 Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez (finale)

Wildcard 

  Priscilla Hon /  Ajla Tomljanović (secondo turno)

 Madison Keys /  Heather Watson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brisbane International 2018